Slocum ist der Familienname folgender Personen:
 Frederick Slocum (1873–1944), US-amerikanischer Astronom
 Henry Slocum (1862–1949), US-amerikanischer Tennisspieler
 Henry Warner Slocum (1827–1894), amerikanischer General der Nordstaaten
 John Slocum († 1892), Kirchengründer der Sahewamish
 Joshua Slocum (1844–1909), kanadisch-US-amerikanischer Seemann und Reiseschriftsteller

 Melissa Slocum (* 1961), US-amerikanischer Kontrabassistin
 Ptolemy Slocum (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Sally Slocum (* 1939), US-amerikanische Anthropologin und Diplomatin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Slocum (Louisiana)
 Slocum (Michigan)
 Slocum (North Carolina)
 Slocum (Ohio)
 Slocum (Pennsylvania)
 Slocum (Rhode Island)
 Slocum (Texas)
 Slocum Corners (Pennsylvania)
 Slocum Heights (Ohio)

Sonstiges:
 das Dampfschiff General Slocum
 Slocum (Mondkrater), benannt nach Frederick Slocum 
 die Militärbasis Fort Slocum im US-Bundesstaat New York
 eine Kleinstadt in Pennsylvania
 eine aus 317 Bänden bestehende Western-Romanreihe, Slocum (Heftroman)
 das Naturschutzgebiet Slocum’s River Reserve im US-Bundesstaat Massachusetts

Siehe auch:
 Slocombe
 Slocumb